Ковасна (, ) — город в Румынии в составе жудеца Ковасна.

История 
Впервые упоминается в документе 1548 года как «Kowazna». За свою историю не раз страдал от пожаров, а в 1802 году был разрушен землетрясением.

С 1880-х годов стал развиваться как курорт, так как в его окрестностях имеется много минеральных источников.

Примечания

Ссылки 

Города Румынии
Ковасна (жудец)